Frans de Wit (schilder). (1901-1981)
Frans de Wit (beeldhouwer). (1942-2004)
Frans de Wit (acteur). (1957)